Die Badminton-Afrikameisterschaft 2023 fand vom 17. bis zum 19. Februar 2023 in Benoni statt. Zuvor wurden vom 13. bis zum 16. Februar die Teamwettkämpfe an gleicher Stelle ausgetragen.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Afrikameisterschaft 2023
Afrikameisterschaft 2023
Sportveranstaltung in Ekurhuleni